Adrianópolis steht für:

 Adrianópolis (Manaus), Stadtteil von Manaus, Brasilien
 Adrianópolis (Nova Iguaçu), Bairro in Nova Iguaçu, Brasilien
 Adrianópolis (Paraná), Munizip im Bundesstaat Paraná, Brasilien

Siehe auch:
 Hadrianopolis